Сезон 2018/19 е 115-ият сезон в историята на Реал Мадрид и 88-рият пореден сезон в Примера дивисион. Той обхваща периода от 1 юли 2018 г. до 30 юни 2019 г. Отборът ще се състезава за рекордната 34-та титла в Испания, 14 титла в Шампионската лига, който сезон е 22-ри пореден в този му формат. Реал Мадрид също така ще започне надпреварата и за Купата на Испания от 1/16 финалите, когато стартират участието си и всички останали отбори от Примера дивисион. През същия този сезон ще вземе участие и във финала за Суперкупата на УЕФА като носител на Шампионската лига от предишният сезон и за Световното клубно първенство през декември 2018 година.

Преглед на сезона

Класиране

Настоящ състав

Нови 

Общо разходи: € 124.25 милиона

Напуснали 

Общо приходи: € 115.5 милиона
Загуби:  € 8.75 милиона

Примера дивисион 
Общият брой кръгове през сезона са 38.

Първи полусезон 
 Включва мачове в периода от 19 август 2018 г. до 20 януари 2019 г.

Втори полусезон 
 Включва мачове в периода от 19 януари 2019 г. до 19 май 2019 г.

Шампионска лига

Групова фаза 
 Включва мачове в периода от 19 септември 2018 г. до 12 декември 2018 г.

 Последна промяна: 12 декември 2018

Осминафинал 
 Жребият се тегли на 17 декември 2018 година. Първият мач ще е на 13 февруари 2019, а реваншът на 5 март 2019

Купа на Испания 
Реал Мадрид започна надпреварата за Купата на Краля през сезон 2018/19 от 1/16 финалите.

1/16 финали

1/8 финали

1/4 финали

1/2 финали

Суперкупа на Европа 
Финала се проведе на 15 август 2018 г.

Световно клубно първенство 
Реал Мадрид стартира участието си в турнира от 1/2 финалите, а мачовете се играят през декември 2018 г.

Полуфинал

Финал

Приятелски срещи

Статистика 
 Включва статистика на голмайсторите и асистенциите през настоящия сезон във всички турнири.

Голмайстори 

Последна промяна: 19 май 2019
 1Други турнири включват Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Хеттрик 

 Гарет Бейл има 15 хеттрик с екипа Реал Мадрид
 1Други турнири включват Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство
 Последна промяна: 19 май 2019

Асистенции 

Последна промяна: 19 май 2019
 1Други турнири включват Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба
 Официален фен сайт за България

Бележки 
* Всички срещи са в българско часово време

Футболни отбори през сезон 2018/19
Реал Мадрид сезони